Schüssler se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur Schüssler
 Hermann Schüssler